Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2013/2014 - 14. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. W sezonie zasadniczym rozegrano 14 kolejek spotkań po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2013/2014 wystąpiło 7 klubów. Obrońcą  tytułu była drużyna UKS Absolwent Siedlec, mistrzostwo Polski zdobyła Energa Osowa Olimpia Gdańsk

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2012/2013 
Po zakończeniu sezonu 2012/2013 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna UKS Absolwent Siedlec, która nie przystąpiła do rozgrywek w następnym sezonie. Również zdobywczynie brązowego medalu KS Dzikie Gęsi Zielonka nie przystąpiły do dalszej rywalizacji ligowej. Ostatnie miejsce w rozgrywkach zajęła drużyna UKS Multi - 75 Killers Kraków. Do Ekstraligi awansowały dwie drużyny - PKS MOS Zbąszyń i UKS Junior Kębłowo

Tabela sezonu zasadniczego

Punktacja kanadyjska

Faza Play-off

Mecz o miejsca V-VI

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2013/2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych kobiet w Polsce
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie
2013 w unihokeju
2014 w unihokeju